Кзыл-Юл — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Кзыл-Юл — посёлок в Нурлатском районе Республики Татарстан.
 Кзыл-Юл — посёлок в Тукаевском районе Республики Татарстан.